Olimpias – powieść Karola Bunscha z 1955 roku, pierwsza część trylogii o Aleksandrze Wielkim (cz.II to Parmenion, cz. III to Aleksander). Akcja powieści toczy się w latach 356 p.n.e. do 336 p.n.e. Bohaterem powieści jest Aleksander Macedoński – pierwsza część trylogii opowiada o pierwszych latach jego życia. Przedstawiony jest jako wybitnie uzdolniony młodzieniec, przejawiający talenty zarówno w walce, jak i w myśleniu, posiadający zdolności przywódcze i niezwykłą zaciętość w dążeniu do celu. Bunsch uwypukla również konflikt rodziców – ojca Filipa II z matką Olimpias i jego wpływ na młodego Aleksandra.

Powieść rozpoczyna noc płonącego Artemizjonu, kiedy żona króla Filipa Macedońskiego wydała na świat Aleksandra Wielkiego. Pierwsza część kończy się śmiercią Filipa.

Polskie powieści historyczne
Powieści z 1955
Powieści Karola Bunscha